Села:
 Максимівщина — Сумська область, Білопільський район
 Максимівщина — Полтавська область, Оржицький район